Буенос-Айрес () — поширений топонім в іспаномовних країнах, у перекладі з іспанської означає добре повітря

Буенос-Айрес — столиця країни.
 Буенос-Айрес — провінція.
 Буенос-Айрес — озеро у провінції Санта-Крус.

Буенос-Айрес — затока у Болівії.

Буенос-Айрес — муніципалітет департаменту Каука у Колумбії.

Буенос-Айрес — місто у провінції Пунтаренас.

Буенос-Айрес — селище у провінції Західна Панама.

Інше 
 7850 Буенос Айрес — астероїд.
 траса «Буенос-Айрес» — гоночна траса у місті Буенос-Айресі.

Див. також 
 ARA Buenos Aires — назва двох бойових кораблів ВМС Аргентини